Габо́вда — українське прізвище. Відомі носії:

 Габовда Михайло — референт зв'язку крайового проводу ОУН Закарпаття.
 Габовда Юрій Вікторович — український футболіст.
 Габовда Янош Павлович — український радянський футболіст.